Молкаксак има више значења:

 Општина Молкаксак (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Молкаксак (Молкаксак, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику